Športski kuglački klub "Ciglenica" (ŠKK Ciglenica; Ciglenica) je muški kuglački klub iz Ciglenice, grad Popovača, Sisačko-moslavačka županija.  
U sezoni 2019./20. klub se natječe u  2. hrvatskoj ligi - Sjever, ligi trećeg stupnja hrvatske lige u kuglanju.

O klubu   
Naselje Ciglenica je do 1970.-ih bila dio naseljenog mjesta Mikleuška, većinom naseljena Talijanima. 
Kuglanje u naselju je počelo oko 1920. godine, te je izgrađen zemljani teren za kiuglanje. Sljedeće je 1960. godine izgrađena betonska staza za kuglanje, koju su napravili djelatnici poduzeća "Naftaplin". 1964. godine je u Ciglenici otvorena kuglana te je osnovan  Kuglački klub "Bratstvo", koji je postao članom Kutinskog saveza te se natjecao s klubovima iz Kutine, Siska, Novske, Garešnice i Popovače. Igralo se po  "narodnom načinu". 1967. godine je došlo do urušavanja kuglane u Kutini, te je došlo do zamiranja kuglačkih aktivnosti i saveza. Klub je nastavio rekreativno djelovati, igrane su prijateljske utakmice, a lokalnu kuglanu su koristile i radne organizacije.  
1980. godine je otvoren "Dom sportova" u Kutini u čijem je sklopu bila i šestostazna kuglana, te su opet počela ligaška natjecanja, ovaj put po "međunarodnom (klasičnom) načinu", te je formirana "Općinska liga Kutina" u kojoj se "Bratstvo" pretežno natjecalo do početka 1990.-ih.  
1993. godine dolazi do promjene naziva kluba te "Bratstvo" u Športski kuglački klub "Ciglenica". U registar udruga klub je uveden 1998. godine.  
Do sezone 2005./06. klub se uglavnom natjecao u "3. HKL Sjever - zona Bjelovar / Sisak", a kasnije pretežno u "2. HKL - Sjever". U sezoni 2018./19. klub je bio sudionik "1. HKL - Sjever".  
Klub svoje ligaške utakmice igra u Kutini, uz nekoliko sezona u Novskoj. U sezoni 2018./19. klub je koristio kuglanu u Sisku.

Uspjesi

Ekipno 
 2. hrvatska liga - Sjever 
 doprvak: 2017./18. 

 3. hrvatska liga - Sjever 
 prvak: 1997./98. (Bjelovar), 2006./07. (Bjelovar), 2011./12. (Bjelovar), 2013./14. (Bjelovar-Sisak), 2015./16. (Bjelovar)     
 doprvak: 1995./96. (Sisak), 1999./2000. (Bjelovar-Sisak), 2000./01. (Bjelovar), 2001./02. (Bjelovar), 2005./06. (Bjelovar)    

 Kup Sisačko-moslavačke županije 
 finalist: 2017./18.

Pojedinačno

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutrašnje poveznice 
 Ciglenica

Vanjske poveznice 
 skkciglenica.hr - službene stranice 
 Športski kuglački klub "Ciglenica", facebook stranica 
 skkciglenica.hr, Kontakt – Opći podaci 
 kuglanje.hr, Športski kuglački klub Ciglenica 
 aplikacija.kuglanje.hr, Športski kuglački klub Ciglenica 
 sportilus.com, ŠPORTSKI KUGLAČKI KLUB CIGLENICA CIGLENICA

Izvori  
 
 skkciglenica.hr, O klubu, pristupljeno 25. listopada 2019. 
 skkciglenica.hr, Arhiva ekipnih rezultata, pristupljeno 25. listopada 2019. 
 kutina.in, Kuglački klub "Ciglenica", objavljeno 16. svibnja 2010., pristupljeno 25. listopada 2019. 
 popovaca.hr, Kuglački klub Ciglenica obilježio 50. obljetnicu djelovanja, objavljeno 2. srpnja 2014., pristupljeno 25. listopada 2019. 
 poslovna.hr, ŠPORTSKI KUGLAČKI KLUB CIGLENICA CIGLENICA 
 bisnode.hr, ŠPORTSKI KUGLAČKI KLUB "CIGLENICA" CIGLENICA 
 fininfo.hr, ŠKK "CIGLENICA" CIGLENICA 
  

Ciglenica
Šport u Popovači